Rio Brilhante kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Brilhante (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Rio Brilhante (vattendrag), Mato Grosso do Sul, 
 Rio Brilhante (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar